Uhatahi ist der Familienname folgender Personen:
 Kaisani Uhatahi (* 1978), tongaischer Fußballspieler
 Ma'ake Uhatahi, tongaischer Fußballspieler
 Mark Uhatahi (* 1983), tongaischer Fußballspieler
 Sione Ongo'i Uhatahi (* 1988), tongaischer Fußballspieler